Il disordine, film diretto da Franco Brusati (1962)
Il disordine (Désordre), film diretto da Olivier Assayas (1986)